

Codici 
 UIR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Quirindi (Australia)

Storia 
UIR – dipartimento del Ministero delle Armi e delle Munizioni del primo ventennio dello scorso secolo.

Altro 
UIR – unione di diverse emittenti radiofoniche